Villafranca, Vilafranca, Vila Franca lub Villefranche – nazwy miejscowości utworzonych w wiekach XI–XIV, w krajach romańskich. Franca oznacza Wolne, tzn. Wolne Miasto. Niemieckim odpowiednikiem jest Freiburg.

Włochy 
także Vilafranca w języku piemonckim
 Villafranca d’Asti
 Villafranca di Verona
 Villafranca in Lunigiana
 Villafranca Padovana
 Villafranca Piemonte
 Villafranca Sicula
 Villafranca Tirrena

Hiszpania 
także Vilafranca
 Villafranca
 Villafranca de los Barros
 Villafranca del Bierzo
 Vilafranca de Bonany
 Villafranca de los Caballeros
 Villafranca del Campo
 Villafranca del Castillo – należy do miasta Villanueva de la Cañada, mieści się tam stacja naziemna Europejskiej Agencji Kosmicznej
 Villafranca de Córdoba
 Villafranca de Duero
 Villafranca de Ebro
 Villafranca Montes de Oca
 Vilafranca del Penedès
 Villafranca de la Sierra

Francja 
Villefranche
 Villefranche
 Villefranche
 Villefranche-d’Albigeois
 Villefranche-d’Allier
 Villefranche-de-Conflent
 Villefranche-de-Lauragais
 Villefranche-de-Lonchat
 Villefranche-de-Panat
 Villefranche-de-Rouergue
 Villefranche-du-Périgord
 Villefranche-du-Queyran
 Villefranche-le-Château
 Villefranche-sur-Cher
 Villefranche-sur-Mer
 Villefranche-sur-Saône
 Labastide-Villefranche
 Saint-Hilaire-de-Villefranche
 Saulmory-et-Villefranche

Portugalia 
Vila Franca
 Vila Franca
 Vila Franca de Xira
 Vila Franca do Campo
 Vila Franca da Beira
 Vila Franca da Serra
 Vila Franca das Naves
 Vila Franca do Deão
 Vila Franca do Rosário

Nazwisko 
 Pablo Villafranca – piosenkarz
 Hrabiowie Villafranca

Zobacz też 
 Traktat w Villafranca
 Port lotniczy Werona-Villafranca
 Francavilla

Linki zewnętrzne